Нижче наведено список мікропроцесорів марки Intel Core i7. Представлена в 2008 році лінія мікропроцесорів Core i7 є флагманом процесорів для користувацького сегменту.

Процесори для десктопів

Мікроархітектура Nehalem (1-ше покоління)

«Bloomfield» (45 нм) 

 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Hyper-Threading, Turbo Boost, QPI, Smart Cache
 FSB було замінено на QPI. 
 Транзисторів: 731 млн.
 Площа чипа: 263 мм².
 Socket B (LGA 1366)
 Степінг: C0, D0 
 Частота Uncore: 2133 МГц.
 Частота Uncore Extreme Edition: 2667 МГц.
 Всі моделі чотирьоядерні

«Lynnfield» (45 нм) 

 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-Threading, Turbo Boost, Smart Cache
 Core i7-875K має розблокований множник і не підтримує Intel TXT і Intel VT-d.
 FSB було замінено на DMI. 
 Транзисторів: 774 млн.
 Площа чипа: 296 мм².
 Степінг: B1 
 Socket H (LGA 1156)
 Переміщений канал QPI і контролер PCI-Express на сам процесор (виключаючи північний міст), використовуючи DMI для взаємодії з однокомпонентним «чипсетом» (тепер називається PCH), який обслуговує традиційні функції південного мосту.
 Всі моделі чотирьоядерні

Мікроархітектура Westmere (1-ше покоління)

«Gulftown» (32 нм) 

 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Hyper-Threading, Turbo Boost, AES-NI, QPI, Smart Cache
 FSB було замінено на QPI. 
 Транзисторів: 1,17 млрд
 Площа чипа: 239 мм².
 Socket B (LGA 1366)
 Степінг: B1 
 Core i7-980X, 990X і 995X мають розблокований множник.
 Всі моделі шестиядерні

Мікроархітектура Sandy Bridge (2-ге покоління)

«Sandy Bridge» (32 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider, vPro
 Підтримка до 4 DIMMS пам'яті DDR3-1333.
 Транзисторів: 1,16 млрд. 
 Площа чипа: 216 мм².
 Socket H2 (LGA 1155)
 Процесори не-K матимуть обмежений турбо-розгін.
 Процесори S мають нижчий, ніж зазвичай, TDP (65 Вт на 4-ядерних моделях).
 Процесори K мають розблокований турбо-множник, але не підтримують Intel TXT, Intel VT-d і vPro.
 Всі моделі чотирьоядерні

«Sandy Bridge-E» (32 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache
 Підтримка до 8 DIMMS пам'яті DDR3-1600.
 Транзисторів: 1,27 (степінг M1) або 2,27 (степінги C1, C2) млрд.
 Площа чипа: 294 (степінг M1) або 435 (степінги C1, C2) мм².
 Socket R (LGA 2011)

Мікроархітектура Ivy Bridge (3-е покоління)

«Ivy Bridge» (22 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, F16C, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider
 Підтримка до 4 DIMMS пам'яті DDR3-1600.
 Транзисторів: 1,4 млрд.
 Площа чипа: 160 мм².
 Socket H2 (LGA 1155)
 Процесори не-K матимуть обмежений турбо-розгін.
 Процесори T оптимізовані за потужністю
 Процесори S мають нижчий, ніж зазвичай, TDP (65 Вт на 4-ядерних моделях).
 Усі моделі, крім процесорів K, додатково підтримують Intel TXT, Intel VT-d і vPro. Процесори K мають розблокований турбо-множник, але не підтримують Intel TXT, Intel VT-d і vPro.
 Всі моделі чотирьоядерні

«Ivy Bridge-E» (22 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, F16C, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache.
 Підтримка до 8 DIMMS пам'яті DDR3-1866.
 Транзисторів: 1,86 млрд.
 Площа чипа: 256.5 мм².
 Socket R (LGA 2011)

Мікроархітектура Haswell (4-е покоління)

«Haswell-DT» (22 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, (BMI1)(Bit Manipulation Instructions1)+BMI2, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider
 Усі моделі, окрім i7-4770K, додатково підтримували Intel TSX-NI під час запуску, але у пізніх степінгів і оновлення мікрокоду підтримка була вимкнена через неправильну реалізацію, яку не можна було вирішити за допомогою мікрокоду без погіршення продуктивності або повного її виправлення.
 Усі моделі, крім i7-4770K, додатково підтримують Intel VT-d
 Усі моделі, крім i7-4770K та i7-4790K, додатково підтримують vPro та TXT
 Транзисторів: 1,4 млрд.
 Площа чипа: 177 мм².
 Socket H3 (LGA 1150)
 Всі моделі чотирьоядерні

«Haswell-H» (MCP, 22 нм) 

 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, (BMI1)(Bit Manipulation Instructions1)+BMI2, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider.
 i7-4770R не підтримує TSX, TXT і Vpro.
 Core i7-4770R також містить «Crystalwell»: 128 МБ eDRAM, побудований на 22 нм, який діє як L4 кеш
 Транзисторів: 1.4 млрд.
 Площа чипа: 264 мм² + 84 мм²
 Процесор чотирьоядерний
 BGA-1364

 «Haswell-E» (22 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache Підтримка до 8 DIMMS пам'яті DDR4-2133.
 Транзисторів: 2,6 млрд.
 Площа чипа: 356 мм².
 Socket R (LGA 2011-3)
 i7-5820K має 28 ліній PCI Express; i7-5930K та i7-5960X мають 40

 Мікроархітектура Broadwell (5-е покоління)  «Broadwell-H» (14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, (BMI1)(Bit Manipulation Instructions1)+BMI2, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider, Intel TSX-NI Усі моделі, містять «Crystalwell»: 128 МБ eDRAM, який діє як L4 кеш
 Лінії PCI Express: 16
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: 166 мм².
 Socket H3 (LGA 1150)
 Всі моделі чотирьоядерні

 «Broadwell-E» (14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 3.0, AES-NI, Smart Cache.
 Не підтримує Intel TSX-NI (вимкнено за допомогою оновлення мікрокоду через апаратні помилки в більшості степінгів).
 Підтримка до 8 DIMMS пам'яті DDR4-2400.
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: 247 мм².
 Socket R (LGA 2011-3)
 i7-6800K має 28 ліній PCI Express; інші мають 40

 Мікроархітектура Skylake (6-е покоління)  «Skylake-S» (14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, BMI1 (Bit Manipulation Instructions 1) and BMI2, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider, Intel SGX, Intel MPX, Intel TSX-NI.
 Вбудовані моделі також підтримують: Intel vPro, Intel TXT.
 Лінії PCI Express: 16
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: 122.4 мм².
 Socket H4 (LGA 1151)
 Всі моделі чотирьоядерні

 «Skylake-H» (14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, (BMI1)(Bit Manipulation Instructions1)+BMI2, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider, Intel vPro, Intel TXT, Intel SGX, Intel MPX, Intel TSX-NI.
 Лінії PCI Express: 16
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: ?
 Процесор чотирьоядерний
 BGA-1440

 «Skylake-X» (14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, SGX, MPX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Intel TSX-NI, Smart Cache.
 Лінії PCI Express: 28 (78xx), 44 (98xx)
 Підтримка до 4 DIMMS пам'яті DDR4-2666, за виключенням i7-7800X, який пыдтримуэ пам'ять з частотоб до 2400.
 Socket R4 (LGA 2066)

Мікроархітектура Kaby Lake (7-е покоління)

«Kaby Lake-S» (14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, MPX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Intel TSX-NI, Intel vPro, Intel TXT, Smart Cache.
 Моделі з низьким енергоспоживанням також підтримують налаштовування TDP (cTDP) вниз.
 Моделі K не підтримують Intel vPro, Intel TXT.
 Лінії PCI Express: 16
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: 126.15 мм².
 Socket H4 (LGA 1151)
 Всі моделі чотирьоядерні

«Kaby Lake-X» (14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, MPX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Intel TSX-NI, Smart Cache.
 Лінії PCI Express: 16
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: ?
 Процесор чотирьоядерний
 Socket R4 (LGA 2066)

Мікроархітектура Coffee Lake (8/9-е покоління)

«Coffee Lake-S» (14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, MPX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading (8xxx тільки), AES-NI, Intel TSX-NI, Intel vPro (крім 8086K), Intel TXT, Smart Cache.
 Вбудовані моделі також підтримують: Intel vPro, Intel TXT.
 Лінії PCI Express: 16
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: 151 мм² (6 ядерні), 177 мм² (8 ядерні).
 Socket H4 (LGA 1151-2)
 Моделі 8 покоління 6 ядерні, моделі 9 покоління 8 ядерні.

Мікроархітектура Comet Lake (10-е покоління)

«Comet Lake-S» (14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost 3.0, Hyper-threading, AES-NI, Smart Cache.
 Усі моделі підтримують пам’ять DDR4-2933.
 Моделі з низьким енергоспоживанням також підтримують налаштовування TDP (cTDP) вниз.
 Лінії PCI Express: 16
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: ?
 LGA 1200
 Усі моделі 8 ядерні

Мікроархітектура Cypress Cove (11-е покоління)

«Rocket Lake-S» (14 нм) 
 Всі моделі підтримують: SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 3.0, Intel TXT, AES-NI, Smart Cache, DL Boost.
 Усі моделі підтримують пам'ять DDR4-3200, і 20 ліній PCI Express 4.0.
 Моделі з низьким енергоспоживанням також підтримують налаштовування TDP (cTDP) вниз.
 На моделях K і KF присутній розблокований множник.
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: ?
 LGA 1200 
 Усі моделі 8 ядерні

Мікроархітектура Golden Cove + Gracemont (12-е покоління)

«Alder Lake» (Intel 7) 
 Всі моделі підтримують: SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 3.0 (2.0 для вбудованих), AES-NI, Smart Cache, Thread Director, DL Boost, GNA 3.0, і пам'ять Optane.
 Усі моделі підтримують пам’ять DDR5-4800 або DDR4-3200, а також 16 ліній PCI Express 5.0 + 4 лінії PCIe 4.0.
 На моделях K і KF присутній розблокований множник.
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: ?
 Socket V (LGA 1700)
 Усі моделі мають 8 P-ядер і 4 E-ядра.

Процесори для мобільних пристроїв

Мікроархітектура Nehalem (1-ше покоління)

«Clarksfield» (45 нм) 

 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, Smart Cache.
 FSB було замінено на DMI. 
 Транзисторів: 774 млн.
 Площа чипа: 296 мм².
 Socket G1
 Степінг: B1 
 Всі моделі чотирьоядерні
 Моделі XM мають розблокований множник, що дозволяє їх розгін.

Мікроархітектура Westmere (1-ше покоління)

«Arrandale» (MCP, 32 нм) 

 Всі моделі підтримують: MMX,  SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache.
 FSB було замінено на DMI. 
 Транзисторів: 382 млн
 Площа чипа: 81 мм²
 Містить 45 нм графічний процесор Ironlake.
 Транзистори графіки та вбудованої контролера пам'яті: 177 мільйонів
 Площа чипа графіки та вбудованої контролера пам'яті: 114 мм²
 Степінг: C2, K0
 Core i7-610E, i7-620UE, i7-620LE і i7-660UE мають підтримку пам'яті ECC і роздвоєння порту PCI Express.
 Всі моделі двоядерні

Мікроархітектура Sandy Bridge (2-ге покоління)

«Sandy Bridge» (2 ядерні, 32 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache
 Транзисторів: 624 млн.
 Площа чипа: 149 мм²
 Core i7-2620M, Core i7-2640M, Core i7-2637M та Core i7-2677M підтримують Intel Insider
 Core i7-2610UE, Core i7-2655LE не підтримують XD bit (Execute Disable bit).
 Core i7-2610UE, Core i7-2655LE мають підтримку пам'яті ECC

«Sandy Bridge» (4 ядерні, 32 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider
 Моделі XM мають розблокований множник, що дозволяє їх розгін.
 Транзисторів: 1,16 млрд.
 Площа чипа: 216 мм²
 Core i7-2630QM, Core i7-2635QM, Core i7-2670QM, Core i7-2675QM не підтримують TXT і Intel VT-d.
 Core i7-2710QE, Core i7-2715QE не підтримують Intel Insider та XD bit (Execute Disable bit).
 Core i7-2715QE підтримує пам'ять ECC.

Мікроархітектура Ivy Bridge (3-е покоління)

«Ivy Bridge» (2 ядерні, 22 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, F16C, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider
 Core i7-3517U та i7-3537U не підтримують Intel TXT.
 Core i7-3555LE і Core i7-3517UE не підтримують Intel Insider.

«Ivy Bridge» (4 ядерні, 22 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, F16C, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost AES-NI, Smart Cache, Intel Insider
 Транзисторів: 1,4 млрд.
 Площа чипа: 160 мм².
 Core i7-3610QM, Core i7-3612QM і Core i7-3630QM (Socket G2) не підтримують Intel VT-d.
 Core i7-3610QE, Core i7-3615QE та Core i7-3612QE не підтримують Intel Insider.
 Моделі XM мають розблокований множник, що дозволяє їх розгін.

Мікроархітектура Haswell (4-е покоління)

«Haswell-MB» (2 ядерні, 22 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Intel vPro,  Smart Cache
 Транзисторів: 1,3 млрд.
 Площа чипа: 181 мм².

«Haswell-ULT» (SiP, 2 ядерні, 22 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache
 Core i7-4550U і вище також підтримують Intel VT-d
 Core i7-4600U та i7-4650U також підтримують Intel vPro і Intel TXT
 Транзисторів: 1,3 млрд.
 Площа чипа: 181 мм².

«Haswell-ULX» (SiP, 2 ядерні, 22 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel VT-d, Intel vPro, Intel TXT,
 Транзисторів: 1,3 млрд.
 Площа чипа: 181 мм².

«Haswell-MB» (4 ядерні, 22 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider
 Core i7-48xxMQ, i7-49xxMQ і всі моделі MX також підтримують Intel TXT, Intel vPro і Intel VT-d
 Моделі MX мають розблокований множник, що дозволяє їх розгін.
 Транзисторів: 1,4 млрд.
 Площа чипа: 177 мм².

«Haswell-H» (4 ядерні, 22 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Intel TXT, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider
 Core i7-48xxHQ, i7-49xxHQ та всі моделі EQ також підтримують Intel vPro і Intel TSX-NI
 Моделі з Iris Pro Graphics 5200 містять Crystalwell: 128 МБ eDRAM, яка побудована на 22 нм техпроцесі і використовується як кеш L4.
 Розгін: i7-4950HQ поставляється з розблокованим коефіцієнтом, що дозволяє користувачам встановлювати значення множника вище, ніж надається, для кращого розгону.
 Моделі EQ підтримують пам'ять ECC
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: 264 мм² + 84 мм².

Мікроархітектура Broadwell (5-е покоління)

«Broadwell-H» (MCP, 4 ядерні, 22 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Intel TXT, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider і cTDP вниз (до 37 Вт)
 Моделі EQ також підтримують Intel vPro, Intel TSX-NI і пам'ять ECC
 Моделі з Iris Pro Graphics 6200 містять Crystalwell: 128 МБ eDRAM і використовується як кеш L4.
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: ?

«Broadwell-U» (2 ядерні, 14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d,  Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, і cTDP
 Core i7-5600U і вище також підтримують Intel vPro, Intel TXT і Intel TSX-NI
 Транзисторів: 1.3–1.9 млрд
 Площа чипа: 82–133 мм²

Мікроархітектура Skylake (6-е покоління)

«Skylake-H» (MCP, 4 ядерні, 14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider і cTDP вниз (до 37 Вт)
 Core i7-6820HQ, Core i7-6920HQ та вбудовані моделі також підтримують Intel vPro і Intel TXT
 Core i7-6820HK, Core i7-6820HQ, Core i7-6920HQ та вбудовані моделі також підтримують Intel TSX-NI.
 Core i7-6820HK має розблокований множник, що дозволяє його розгін.
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: 122 мм²

«Skylake-U» (2 ядерні, 14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider і cTDP вниз (до 37 Вт)
 Core i7-6600U також підтримує Intel vPro і Intel TXT
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: ?

Мікроархітектура Kaby Lake (7/8-е покоління)

«Kaby Lake-H» (4 ядерні, 14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2,  FMA3, SGX, MPX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Smart Cache, і cTDP вниз (до 37 Вт)
 i7-7820HQ, i7-7920HQ та вбудовані моделі також підтримують Intel vPro і Intel TXT
 i7-7800 і вище також підтримують Intel TSX-NI.
 i7-7820HK має розблокований множник, що дозволяє його розгін.
 Вбудовані моделі підтримують пам'ять ECC
 Транзисторів: ?
 Площа чипа: 122 мм²

«Kaby Lake-U» (2 ядерні, 14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, MPX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Smart Cache і cTDP вниз (до 37 Вт)

«Kaby Lake-Y» (2 ядерні, 14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, MPX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Intel TSX-NI, Intel vPro, Intel TXT, і cTDP вниз (до 37 Вт)

«Kaby Lake Refresh» (4 ядерні, 14 нм)

«Kaby Lake-G» (4 ядерні, 14 нм)

«Amber Lake-Y» (2 ядерні, 14 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, MPX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Intel TSX-NI, Intel vPro, Intel TXT, і cTDP вниз (до 37 Вт)

Мікроархітектура Coffee Lake (8/9-е покоління)

«Coffee Lake-H» (6 ядерні, 14 нм)

«Coffee Lake-U» (2 ядерні, 14 нм)

«Coffee Lake-B» (6 ядерні, 14 нм)

«Whiskey Lake-U» (4 ядерні, 14 нм)

«Amber Lake-Y» (4 ядерні, 14 нм)

Мікроархітектура Comet Lake (10-е покоління)

«Comet Lake-H» (14 нм)

«Comet Lake-U» (14 нм) 
 i7-10610U, 10810U також підтримують Intel vPro.

Мікроархітектура Sunny Cove (10-е покоління)

«Ice Lake-U» (4 ядерні, 10 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Smart Cache, DL Boost і cTDP вниз

«Ice Lake-Y» (4 ядерні, 10 нм) 
 Всі моделі підтримують: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, Покращена технологія Intel SpeedStep (EIST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Smart Cache, DL Boost і cTDP вниз

Мікроархітектура Willow Cove (11-е покоління)

«Tiger Lake-H» (10 нм SuperFin) 
 Всі моделі підтримують: SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, Speed Shift Technology (SST), Intel 64, Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Smart Cache, DL Boost, пам'ять Optane, GNA 2.0, IPU6, TB4 і cTDP вниз
 11850H також підтримує Intel vPro, Intel TXT.

«Tiger Lake-B» (8 ядерний, 10 нм SuperFin)

«Tiger Lake-UP3» (4 ядерні, 10 нм SuperFin) 
 Всі моделі підтримують: SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, Speed Shift Technology (SST), Intel 64, Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Smart Cache, DL Boost, пам'ять Optane, GNA 2.0, IPU6 (крім SRK02), TB4 і cTDP вниз
 1185G7, 1185G7E і 1185GRE також підтримують Intel vPro, Intel TXT.
 Моделі RE підтримують пам'ять ECC.

«Tiger Lake-UP4» (4 ядерні, 10 нм SuperFin) 
 Всі моделі підтримують: SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, Speed Shift Technology (SST), Intel 64, Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Smart Cache, DL Boost, пам'ять Optane, GNA 2.0, IPU6, TB4 і cTDP вниз
 1180 також підтримує Intel vPro, Intel TXT.

Мікроархітектура Golden Cove + Gracemont (12-е покоління)

«Alder Lake-H» (Intel 7) 
 Всі моделі підтримують: SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Speed Shift Technology (SST), Intel 64, XD bit (реалізація NX bit), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 3.0, AES-NI, Smart Cache, Thread Director, DL Boost, і GNA 3.0
 Усі моделі підтримують пам’ять DDR5-4800, LPDDR5-5200, DDR4-3200, або LPDDR4X-4266, а також 28 ліній PCI Express 4.0/3.0.
 BGA 1744

«Alder Lake-P» (Intel 7) 
 Всі моделі підтримують: SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Speed Shift Technology (SST), Intel 64, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 3.0, AES-NI, Smart Cache, Thread Director, DL Boost, і GNA 3.0
 Усі моделі підтримують пам’ять DDR5-4800, LPDDR5-5200, DDR4-3200, або LPDDR4X-4266, а також 20 ліній PCI Express 4.0/3.0.
 Моделі 1270 і вище також підтримують Intel vPro, Intel TXT і XD bit.
 BGA 1744

«Alder Lake-U» (Intel 7) 
 Всі моделі підтримують: SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Speed Shift Technology (SST), Intel 64, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, IPU6, TB4, Smart Cache, Thread Director, DL Boost, і GNA 3.0''
 Усі моделі підтримують пам’ять  до LPDDR5-5200, або LPDDR4X-4266.
 Моделі стандартної потужності також підтримують DDR5-4800 або DDR4-3200. 
 Підтримка 20 (UP3) або 14 ліній (UP4) PCI Express 4.0/3.0.
 Моделі 1260 і вище також підтримують Intel vPro, Intel TXT і XD bit.
 BGA 1744

Див. також 
 Intel
 Intel Core i7
 Порівняння процесорів Intel
 Список мікропроцесорів Intel Celeron
 Список мікропроцесорів Intel Pentium
 Список мікропроцесорів Intel Core i3
 Список мікропроцесорів Intel Core i5
 Список мікропроцесорів Intel Core i9

Виноски

Примітки

Джерела 
 Intel Core i7 desktop processor product order code table 
 Intel Core i7 mobile processor product order code table 
 Intel Core i7 desktop processor Extreme Edition product order code table 
 Intel Core i7 mobile processor Extreme Edition product order code table 
 Search MDDS Database 
 Intel ARK Database 
 Intel's Core i7 Processor Numbers 
 Intel's Core i7 Extreme Edition Processor Numbers 
 Intel CPU Transition Roadmap 2008–2013 
 Intel Desktop CPU Roadmap 2004–2011 
 Intel's Core i7 web page 
 Intel's Core i7 Extreme Edition web page 
 Intel Corporation - Processor Price List 

Core i7
Intel Core i7